Polnisches Theater () steht für:

 Polnisches Theater Bielsko-Biała
 Polnisches Theater Breslau
 Polnisches Theater Bydgoszcz
 Polnisches Theater Kiel
 Polnisches Theater Posen
 Polnisches Theater Warschau

Siehe auch:

 Polnisches Tanztheater